Punta Bauzá puede referirse a:

 Punta Bauzá: accidente geográfico de la Provincia de Santa Cruz en Argentina; 
 Punta Bauzá: accidente geográfico de Cuba; 
 Punta Bauzá: nombre que Argentina le asignó a la isla Timoteo Domínguez (como parte de la isla Martín García) mientras estuvo disputada con Uruguay, su actual poseedor.